Ольга Франко
 Франко Ольга Федорівна (Білевич) — дружина Петра Франка
 Франко Ольга Федорівна (Хоружинська) — дружина Івана Франка